Сражение под Переяславлем — эпизод междоусобной войны между Изяславом Мстиславичем и Юрием Долгоруким и их союзниками, в котором Юрий разбил Изяслава, после чего впервые занял киевский престол.

Ход событий 
В начале 1149 года Изяслав с новгородцами и смолянами предпринял разорительный поход в поволжские владения Юрия. Поводом для ответного выступления стало лишение Изяславом владений на юге Ростислава Юрьевича по обвинению в заговоре.

Владимир Мстиславич с Чёрными Клобуками составил гарнизон Переяславля. Юрий использовал расчленённый по фронту боевой порядок, поставив своих сыновей на правый фланг, а Святослава Ольговича на левый.

В разгар битвы переяславцы отказались сражаться против Юрия и уселись на свои щиты.

Вслед за победой в сражении Юрий овладел Переяславлем, а вскоре и Киевом (киевляне не желали поднять руку на сына Мономахова).

Ссылки 
 Ипатьевская летопись
 Бережков Н. Г. Хронология русского летописания

Сражения по алфавиту
Сражения русских княжеств
Сражения XII века
1149 год
Междоусобная война на Руси (1146—1154)
Сражения 1149 года